Brand New Day – album Stinga (1999)
 Brand New Day – album Ricki-Lee Coulter (2007)
 Brand New Day – album Swollen Members (2014)
 Brand New Day – singel Stinga z albumu Brand New Day
 Brand New Day – singel Bryana Adamsa